Krisztina Papp (n. 1978), cestista ungherese
 Krisztina Papp (n. 1982), mezzofondista ungherese